|-
| (112801) 2002 PS168||||8 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (112802) 2002 PU168||||8 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (112803) 2002 QG||2002 QG||16 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112804) 2002 QR||2002 QR||16 серпня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (112805) 2002 QL2||||16 серпня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (112806) 2002 QT2||||16 серпня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (112807) 2002 QV2||||16 серпня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (112808) 2002 QW2||||16 серпня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (112809) 2002 QA3||||16 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (112810) 2002 QB3||||16 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (112811) 2002 QD3||||16 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (112812) 2002 QG3||||16 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (112813) 2002 QT3||||16 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (112814) 2002 QC5||||16 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (112815) 2002 QF5||||16 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (112816) 2002 QO5||||16 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (112817) 2002 QR5||||16 серпня 2002||Обсерваторія Берґіш-Ґладбах||Вольф Бікель
|-
| (112818) 2002 QT5||||16 серпня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (112819) 2002 QM7||||16 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (112820) 2002 QQ7||||16 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (112821) 2002 QX7||||19 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (112822) 2002 QG8||||19 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (112823) 2002 QR8||||19 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (112824) 2002 QA9||||19 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (112825) 2002 QN9||||19 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (112826) 2002 QQ9||||20 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (112827) 2002 QS9||||20 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (112828) 2002 QE10||||24 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (112829) 2002 QF11||||26 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (112830) 2002 QP12||||26 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (112831) 2002 QJ14||||26 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (112832) 2002 QX14||||26 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (112833) 2002 QH15||||26 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (112834) 2002 QQ16||||26 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (112835) 2002 QL17||||28 серпня 2002||Обсерваторія Беґнел-Біч||Ґреґ Кровфорд
|-
| (112836) 2002 QM17||||27 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (112837) 2002 QS17||||27 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (112838) 2002 QZ17||||28 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (112839) 2002 QJ18||||28 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (112840) 2002 QN18||||26 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (112841) 2002 QQ19||||27 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (112842) 2002 QU19||||28 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (112843) 2002 QM20||||28 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (112844) 2002 QW20||||28 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (112845) 2002 QX20||||28 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (112846) 2002 QZ20||||28 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (112847) 2002 QA21||||28 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (112848) 2002 QE21||||28 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (112849) 2002 QH21||||28 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (112850) 2002 QX22||||27 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (112851) 2002 QM23||||27 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (112852) 2002 QT24||||27 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112853) 2002 QM25||||29 серпня 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (112854) 2002 QP27||||28 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (112855) 2002 QJ28||||28 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (112856) 2002 QS29||||29 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (112857) 2002 QX29||||29 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (112858) 2002 QY29||||29 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (112859) 2002 QZ29||||29 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (112860) 2002 QF30||||29 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (112861) 2002 QE31||||29 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (112862) 2002 QG31||||29 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (112863) 2002 QM31||||29 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (112864) 2002 QZ32||||29 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (112865) 2002 QE33||||29 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (112866) 2002 QM33||||29 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (112867) 2002 QQ34||||29 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (112868) 2002 QT34||||29 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (112869) 2002 QH35||||29 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (112870) 2002 QC36||||29 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (112871) 2002 QT36||||29 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (112872) 2002 QG37||||30 серпня 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (112873) 2002 QQ38||||30 серпня 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (112874) 2002 QX38||||30 серпня 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (112875) 2002 QM40||||30 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (112876) 2002 QP40||||30 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112877) 2002 QR40||||28 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (112878) 2002 QC41||||29 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (112879) 2002 QG41||||29 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (112880) 2002 QC42||||29 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (112881) 2002 QV42||||30 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (112882) 2002 QC43||||30 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (112883) 2002 QJ43||||30 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (112884) 2002 QL43||||30 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (112885) 2002 QP43||||30 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (112886) 2002 QU43||||30 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (112887) 2002 QQ44||||30 серпня 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (112888) 2002 QR44||||30 серпня 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (112889) 2002 QV45||||31 серпня 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (112890) 2002 QO46||||30 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (112891) 2002 QG47||||30 серпня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (112892) 2002 QS47||||30 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112893) 2002 QF48||||17 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||С. Генік
|-
| (112894) 2002 QM48||||29 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||С. Генік
|-
| (112895) 2002 QQ48||||18 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||С. Генік
|-
| (112896) 2002 QS48||||18 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||С. Генік
|-
| (112897) 2002 QD49||||29 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||Роб Метсон
|-
| (112898) 2002 QX49||||29 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||Роб Метсон
|-
| (112899) 2002 QL50||||16 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||Ендрю Лов
|-
| 112900 Тоннігоффман (Tonyhoffman)||||20 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||Роб Метсон
|}

Див. також 
 Список астероїдів

112800